Кішварда — місто в Угорщині.
 Кішварда (футбольний клуб) — угорський футбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни